Комптон се може односити на:

 Комптон (Калифорнија), град у Сједињеним државама
 Комптон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Артур Комптон, амерички физичар и добитник Нобелове награде